Харьковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Харьковская волость (Бирюченский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Харьковская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Харьковская волость (Харьковский уезд) — в составе Харьковской губернии